Hitcham – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Hitcham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)